Nadal ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Levy Nadal (1914–1999), kubanischer Pianist, Musikpädagoge, Chorleiter und Komponist, siehe Alfredo Levy
 Amaro Nadal (* 1958), uruguayischer Fußballspieler 
 Eugenio Nadal Gaya (1917–1944), Chefredaktor der spanischen Zeitschrift Destino und Namensgeber für den Nadal-Literaturpreis
 Fidel Nadal (* 1965), argentinischer Sänger und Songwriter
 Ignacio Nadal (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Jerónimo Nadal (1507–1580), spanischer Jesuit
 Lymari Nadal (* 1978), puerto-ricanische Schauspielerin
 Manel Nadal (* 1953), katalanischer Politiker und Hochschullehrer
 Miguel Ángel Nadal (* 1966), spanischer Fußballspieler
 Rafael Nadal (Musiker) (1929–2015), spanischer Musiker und Dirigent
 Rafael Nadal (* 1986), spanischer Tennisspieler
 Toni Nadal (* 1961), spanischer Tennistrainer

Siehe auch:
 Tió de Nadal